Новосаратовка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новосаратовка — село в Кедабекском районе.

Россия 
 Новосаратовка — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.

См.также 

 Новосаратовская волость